West (Mississippi)
 West (Texas)
 West (cigarro)
 AFC West
 NFC West

Desambiguações de topônimos